Vasco Cavalcante (Belém do Pará, 1956) é um poeta brasileiro.

Site para mais detalhes: culturapara.wixsite.com/vascocavalcante

Vasco Cavalcante foi um dos fundadores do grupo de poesia alternativa Fundo de Gaveta que esteve na ativa nos anos 1981-1983. Tem poemas publicados nas revistas virtuais ZUNÁI; Mallarmargens, Escamandro, LiteraturaBR, Poesia Avulsa; "Como eu escrevo"; "Revista Calban"; "Escrita Droide" e em várias edições da revista literária Polichinello.

Em 2012 participa de uma plaquete de poemas, com outros doze poetas contemporâneos brasileiros, intitulada Desvio para o vermelho - Treze Poetas Brasileiros Contemporâneos, com organização de Marceli Becker lançada pelo Centro Cultural de São Paulo.

Lançou seu primeiro livro de poemas Sob Silêncio, pela 'Editora Patuá, de São Paulo, em 2015. Em março de 2016, é publicado um artigo, sobre este livro, escrito pelo poeta Paulo Nunes e pela jornalista Vânia Torres, na revista semestral do Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seu segundo livro Reverso dos dias, foi publicado pela mesma Editora Patuá, de São Paulo, em setembro de 2017.

Obras Publicadas 

 1985 – Poesias: Coletiva, Edições SEMEC. Com Jorge Henrique Bastos, Reivaldo Vinas e Zé Minino.
 2015 – Sob Silêncio (Editora Patuá, SP)
 2017 – Reverso dos dias (Editora Patuá, SP)

Referências 

 "De palavras e silêncios: Belém no centro-periferia da poética de Vasco Cavalcante", Por Paulo Nunes & Vânia Torres Costa. Revista Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea da UFRJ.
 Poesia e Silêncio. Vicente Franz Cecim. Jornal o Liberal, 7 de maio de 2015
 Espaços limítrofes do silêncio, por Danuza Lima

Poetas do Pará
Naturais de Belém (Pará)
Escritores do Pará